Robledillo de la Jara är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Robledillo de la Jara ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Robledillo de la Jara är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Robledillo de la Jara. Runt Robledillo de la Jara är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelaguna,  km söder om Robledillo de la Jara. I omgivningarna runt Robledillo de la Jara 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid